Gotisches Haus bezeichnet folgende Bauwerke:

 Gotisches Haus (Berlin-Spandau)
 Gotisches Haus (Brandenburg an der Havel)
 Gotisches Haus (Burgheßler)
 Gotisches Haus (Bad Homburg)
 Gotisches Haus in Paretz, siehe Paretz #Musterdorf
 Gotisches Haus (Radebeul)
 Gotisches Haus (Schulpforte)
 Gotisches Haus in Wörlitz, siehe Wörlitzer Park #Gotisches Haus
Siehe auch:
 Gothisches Haus